Andörfer ist der Familienname von:

 Carsten Andörfer (* 1963), deutscher Schauspieler
 Michaela Andörfer (1928–2014), deutsche Ordensfrau